Russische volleybalploeg (mannen)
 Russische volleybalploeg (vrouwen)